Луттер:

 Луттер — коммуна в Германии.
 Луттер — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия. Общая длина реки 12,1 км.
 Луттер — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия. Общая длина реки 25 км.
 Луттер — река в Германии, протекает по земле Нижняя Саксония. Высота истока 93 м. Высота устья 51 м.
 Луттер — река в Германии, протекает по земле Нижняя Саксония. Высота истока 167 м. Высота устья 95 м.
 Луттер, Вера (род. 1960) — современный художник, фотограф.

См. также 
 Луттер-ам-Баренберге — коммуна в Германии.